Патрисио Габриэль Араухо Васкес (; род. 30 января 1988, Колима, Мексика) — Мексиканский футболист, опорный полузащитник клуба «Пуэбла» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Араухо — воспитанник клуба «Гвадалахара». 30 октября 2005 года в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2006 году Араухо помог клубу выиграть чемпионат. 14 октября 2007 года в поединке против «Некаксы» Патрисио забил свой первый гол за «Гвадалахару». В 2010 году помог команде выйти в финал Кубка Либертадорес 2010. Летом 2015 года Араухо на правах аренды перешёл в «Пуэблу». 27 июля в матче против столичной «Америки» он дебютировал за новую команду. 15 февраля 2016 года в поединке против «Пачуки» Патрисио забил свой первый гол за «Пуэблу».

Международная карьера 
В 2005 году в качестве капитана юношеской сборной Мексики Араухо стал чемпионом мира среди юношеских команд в Перу. В 2007 году в составе молодёжной сборной Патрисио выступал на молодёжном чемпионате Северной Америки в Канаде.

22 августа 2008 года в товарищеском матче против сборной Колумбии он дебютировал за сборную Мексики.

Достижения 

Командные

 «Гвадалахара»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2006
 Финалист Кубка Либертадорес — 2010

Международные

 Мексика (до 17)
  Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд — 2005

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Пуэбла»